Brunstjärtad apalis (Apalis flavocincta) är en fågelart i familjen cistikolor inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Fågeln delas in i två underarter med följande utbredning:
 A. f. flavocincta – arida och semiarida områden i sydöstra Sydsudan, södra Etiopien, nordöstra Uganda, nordöstra och östra Kenya (i sydost till Taitadistriktet) samt södra Somalia; möjligen också Tangaregionen i Tanzania
 A. f. viridiceps – nordvästra Somalia och närliggande Etiopien

Den betraktas traditionellt som en del av gulbröstad apalis (Apalis flavida) men urskiljs sedan 2016 som egen art av Birdlife International och IUCN, sedan 2021 även av tongivande International Ornithological Congress (IOC).

Status 
Den kategoriseras av IUCN som livskraftig.

Noter

Externa länkar 

Cistikolor
Fåglar i etiopiska regionen